Dis eller DIS har flere betydninger:
 Dis – skyer ved jordoverfladen.
 Dis – ental dis, flertal diser – en gruppe overnaturlige, kvindelige væsener i nordisk mytologi, der bl.a. omfatter mytologiske figurer som fx valkyrier, norner. Dertil kan diser også være fylgjer, dvs. værneånder for slægten.
 dis – græsk ord der betyder "to gange"
 dis legomenon
 dis-  præfiks som ændrer betydningen af en term til dets negative (fx dissonans, dissens)
 Dis - grundtone i musik
 Diš (kileskrift) - kileskrifttegn

Andet
 Leendert van Dis - efternavn
 DIS; Drowned in Sound - virtuel tidsskrift om musik fra Storbritannien
 DIS, IATA lufhavnskode for Dolisie Airport i Republikken Congo
 Dīs Pater - romersk gud
 Dansk Internationalt Skibsregister kort DIS
 Draft International Standard - ISO udkast standard

Se også 
 DIS-Danmark – forening af slægtsforskere.
 DIS-Fonden – Danmarks Internationale Studenterkomité-Fonden